Paweł Popiel (1733–1809) – kasztelan sandomierski i małogoski
 Paweł Popiel (1807–1892) – polityk konserwatywny
 Paweł Popiel (1837–1910) – profesor prawa rzymskiego, tłumacz, publicysta
 Paweł Popiel (1870–1936) – hipolog, pisarz, ziemianin